Le banquet peut désigner : 
 Le banquet, repas d'apparat où sont invités de nombreux convives.
 Le banquet des classes
 La campagne des Banquets
 Le banquet du faisan
 Le « banquet eucharistique », nom donné à la messe.

Voir aussi